Living steht für:

 Living (Film), Filmdrama von Oliver Hermanus (2022)
 Living (Paddy-Casey-Album), Album von Paddy Casey (2003)
 Living (Judy Collins-Album), Album von Judy Collins (1971)
 Living (Fernsehsender), neuseeländischer Fernsehsender 

Siehe auch:

 Leben (Begriffsklärung)